Jméno Radošovice nese více sídel:
 obce
 Radošovice (okres Benešov), obec v okrese Benešov
 Radošovice (okres České Budějovice), obec v okrese České Budějovice
 Radošovice (okres Strakonice), obec v okrese Strakonice

 části obcí
 Radošovice (Bystřice). část města Bystřice v okrese Benešov
 Radošovice (Říčany), část města Říčany v okrese Praha-východ

Podobné názvy 
 Radošice
 Radošov